Le qualificazioni del singolare  dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Jürgen Melzer (primo turno)
  Alejandro González (primo turno)
  Tatsuma Itō (primo turno)
  Facundo Bagnis (secondo turno)

 Ryan Harrison (primo turno)
 Chung Hyeon (qualificato)
 Gastão Elias (primo turno)
 Alexander Zverev (primo turno)

Qualificati

  Facundo Argüello
  Chung Hyeon

  Rogério Dutra da Silva
  Guilherme Clezar

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2015
ATP World Tour 2015